Hipler ist der Familienname folgender Personen:
 Elke Hipler (* 1978), deutsche Riemenruderin
 Franz Hipler (1836–1898), deutscher Historiker
 Karl Hipler (1905–1971), deutscher Politiker (KPD/SED) und Widerstandskämpfer
 Wendel Hipler (1465–1526), Bauernführer im Bauernkrieg 1525

Siehe auch:
 Hippler
 Hibler
 Hibbler